Deux anciens volcans d'Auvergne, proches l'un de l'autre, sont dénommés Sarcouy (ou Sarcoui) :
 le Grand Sarcouy ; quand on parle simplement du Sarcouy il s'agit en général de celui-là ;
 le Petit Sarcouy.

Le mot Sarcouy ou Sarcoui est peut-être une déformation du mot cercueil. De fait il existe au Grand Sarcouy des carrières de trachyte, actives au Moyen Âge pour la production de sarcophages.

Notes et références